Gigi Proietti, attore, comico, doppiatore, cabarettista, conduttore televisivo, regista, cantante e direttore artistico;
Gigi Proietti (allenatore di pugilato), pugile e allenatore di pugilato;
Luigi Proietti (calciatore), calciatore.